Ducato di Meclemburgo può riferirsi a:
Ducato di Meclemburgo-Güstrow
Ducato di Meclemburgo-Schwerin
Ducato di Meclemburgo-Stargard
Ducato di Meclemburgo-Strelitz

Pagine correlate 
Granducato di Meclemburgo-Schwerin
Sovrani di Meclemburgo
Casato di Meclemburgo